Broken Arrow — двадцать четвёртый студийный альбом канадского автора-исполнителя Нила Янга (седьмой совместно с Crazy Horse), изданный в 1996 году.

Об альбоме 
Первые три композиции Broken Arrow представляют собой весьма длинные и структурированные джем-записи. Последняя песня, «Baby What You Want Me to Do», были записана Янгом и Crazy Horse вживую на небольшом «секретном» концерте в Калифорнии, что даёт ей дух бутлег-записи. Бонус «Interstate» в своё время не попал в альбом 1990 года Ragged Glory, позднее выходил ограниченным тиражом на грампластинках.

Отзывы 
Broken Arrow получил смешанные отзывы. Стивен Томас Эрльюин из Allmusic в своей рецензии написал, что некоторые песни Broken Arrow являются «весьма неравномерными, с туманными мелодиями и недопроявленными текстами», некоторые — «довольно выдающимися и прекрасными», но в целом — «альбом плывёт от песни к песне совершенно бесцельно». Обозреватель The Independent отметил, что «лирически альбом Нила эквивалентен банальному Under the Red Sky Боба Дилана; музыкально — весь Broken Arrow сосредоточен в первых трёх длинных, рваных песнях в классическом стиле Crazy Horse». Критик оценил запись как «альбом, который не смог стать достойным, хоть и изо всех сил боролся за это». Broken Arrow занял 31 место в чарте Billboard 200.

Список композиций

Участники записи 
 Нил Янг — вокал, электрогитара, акустическая гитара, фортепиано, губная гармоника
 Фрэнк Сампедро — электрогитара, бэк-вокал
 Билли Тэлбот — бас-гитара, бубен, бэк-вокал
 Ральф Молина — ударные, перкуссия, бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 Broken Arrow на сайте Discogs 

Альбомы 1996 года
Альбомы Нила Янга
Альбомы Reprise Records